Palacio de Miramar – palazzo di Malaga
 Palacio de Miramar – palazzo di San Sebastián